Breitwiesen heißen folgende geographischen Objekte:

Deutschland:
 Breitwiesen (Wüstung), wüst gefallener Ort auf dem Gebiet der Gemeinde Groß-Umstadt, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen

Österreich:
 Breitwiesen (Gemeinde Atzbach), Ortschaft von Atzbach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Breitwiesen (Gemeinde Sankt Margarethen), Ortsteil von Sankt Margarethen bei Knittelfeld, Bezirk Murtal, Steiermark
 Breitwiesen (Gemeinde Wallern), Ortschaft von Wallern an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Siehe auch:
 Breitwies